Лимо́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Лимонов, Генрих Евсеевич (1933—2011) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАСХН.
 Лимонов, Илья Дмитриевич (1924—1991) — Герой Советского Союза.
 Лимонов, Максим Андреевич (1989—2014) — российский боксёр.
 Лимонов, Новомир Семёнович (1932—1993) — советский журналист и прозаик.
 Лимонов, Эдуард Вениаминович (1943—2020) — русский писатель, поэт и публицист, российский правозащитник, политический деятель.
 Лимонов, Юрий Александрович (1933—2006) — советский и российский историк, профессор СПбГУ, член-корреспондент РАО.